Абаджя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абаджян, Аветик Сергеевич (более известен как Аветик; род. 1952) — художник.
 Абаджян, Ваграм Геворкович (род. 1953) — армянский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Великобритании (2001—2002).
 Абаджян, Валерий Аршалуйсович (род. 1958) — советский боксёр, обладатель Кубка мира (1981), призёр соревнований «Дружба-84» (1984).
 Абаджян, Владимир Амвросьевич (1927—2013) — советский и армянский актёр театра, эстрады и кино, чтец, народный артист Армянской ССР.
 Абаджян, Гаррий Артушевич (род. 1939) — музыкант,  народный артист Украины.
 Абаджян, Геворк Амбарцумович (1920—2007) — советский и армянский литературовед, театровед, заслуженный деятель искусств Армянской ССР, брат Владимира Абаджяна.
 Абаджян, Роберт Александрович (1996—2016) — армянский боец, погибший в апреле 2016 года, Герой Арцаха посмертно.